Анатолий Патрикеевич Свидни́цкий (Петриченко) ( (1834—1871, Киев) — украинский писатель, общественный деятель и фольклорист, родился в с. Маньковке Гайсинского уезда, на Подолье, в семье священника.

Биография 
Отец семейства Патрикей Яковлевич (1800—1870), начав службу дьячком, в 1836 г. получил сан священника. Отец Патрикей был простым человеком, но любил книги и собрал большую библиотеку.

Мать писателя, Матрёна Лаврентьевна Ганчевская, дочь бывшего униатского священника села Попова Гребля, происходила из шляхты.

Семья Патрикея Свидницкого была немалая — четыре сына и две дочери.

В 1843 году Анатолий поступает в Крутянскую духовную школу (бурсу). Окончил её в 1851 году, после чего поступает в Подольскую духовную семинарию в Каменце-Подольском и, не закончив её, поступил (1856) в Киевский университет на медицинский факультет. Впоследствии перевелся на филологический факультет. Из-за материальных трудностей учёбу в университете не закончил.

Впоследствии учитель в Миргороде (1860—1862) и акцизный чиновник в Козельце (1862—1869). Работал в Козелецком уездном земстве, которое размещалось в доме полковой канцелярии.

В 1863 году женится на дочери козелецкого врача — Елене Величковской.
В июне 1868 года в связи с алкоголизмом Свидницкого переводят на внештатную работу. В то время у него уже было трое детей.

28 марта 1869 году выходит в отставку и переезжает в Киев.

Устроился на должность помощника заведующего архивом Киевского университета, где фактически выполнял обязанности ученого архивариуса и за 1869—1871 годы научно описал много архивных материалов. Эта работа была издана уже посмертно в 1879 году правлением университета.

В сентябре 1870 года едет в Каменец-Подольский в поисках лучшей работы, но безрезультатно.

Умер в Киеве 18 июля 1871 года.

Свидницкий участвовал в тайном Харьковско-Киевском студенческом обществе, целью которого была борьба с царским режимом. Члены общества, в частности, распространяли запрещённую литературу, добивались создания воскресных школ. Свидницкий был инициатором создания воскресной школы на Подоле. В студенческие годы начал писать стихи, к некоторым своим стихотворениям сам писал музыку.

При жизни была напечатана лишь «Горлица» (1860), другие произведения опубликовал в 1901 И. Франко в Литературно-научном вестнике.

Из этнографических статей, написанных Свидницким в 1860—1862, опубликованы только «Пасха у подолян» и статья, направленная против произвола царской администрации «Из Миргорода» (обе в журнале «Основа», 1861). После того, как «Основа» была закрыта и не стало ни одного украинского журнала, Свидницкий опубликовал на русском языке ряд очерков и рассказов в газете «Киевлянин».

Главное произведение Свидницкого — роман «Люборацкие». Это хроника (в значительной степени автобиографическая) упадка священнического рода Люборацких в трех поколениях, на реалистично воссозданном фоне господства польских панов на Подолье, притеснений со стороны царского режима и враждебного украинству официального православия. Широкое тематическое полотно произведения дало основание Ивану Франко назвать его «первым реалистическим романом на бытовом фоне».

Как по содержанию, так и по художественной форме роман «Люборацкие» — промежуточное звено между прозой Г. Квитки-Основьяненко, Марко Вовчок, с одной стороны, — и реалистически-бытовой прозой Ивана Нечуя-Левицкого и Панаса Мирного, с другой стороны. Но на современную Свидницкому литературу роман влияния не имел, так как был опубликован только спустя 15 лет после смерти автора Иваном Франко в журнале «Заря» (1886).

Литература 
 
 А.Свидницький. Твори. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1958.
 І. Я. Франко. А. П. Свидницький // Твори, т. 17, К., 1955.
 Герасименко В. Я. Анатолій Свидницький, К., 1959.
 Сиваченко М. Е., Анатолій Свидницький і зарождения соціального роману в украïнськой літературі, К., 1962.
 Хропко П. Нерозквітлий талант (До 150-річчя з дня народження А.Свидницького) // Дніпро. — 1984. -№ 8. -С. 122—124.
 Хропко П. Анатолій Свидницький // Свидницький А. Роман, оповідання, нариси. — К., 1985. — С.5-26.
 Зеров М. Анатоль Свидницький, його постать і твори // Зеров М. Твори: У 2 т. — К» 1990 — Т.2. — С.323-359.
 Жук Н. Анатолій Свидницький: Нарис життя і творчості. — К., 1987.

Украинские писатели